Бьюзи () — английская фамилия. Известные носители:

 Бьюзи, Гэри (род. 1944) — американский киноактёр, композитор, продюсер;
 Бьюзи, Джейк (род. 1971) — американский киноактёр.